Wabi puede referirse a:

 Uno de los componentes estéticos del wabi-sabi; o
  Wabi, un software de Sun Microsystems.